Espen Berntsen, Noors voetbalscheidsrechter
 Hedda Berntsen, Noors freestyleskiester
 Jens Berntsen, Noors zanger
 Klaus Berntsen, Deens politicus